Оссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Оссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Оссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен